Labajos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Labajos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Labajos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar